Serge Michel peut faire référence à :
 Serge Michel (1922-1997), journaliste français, rédacteur en chef d'Alger-Ce soir ;
 Serge Michel (1923-1987), acteur belge ;
 Serge Michel (1926-2019), dirigeant et administrateur d'entreprises français ;
 Serge Michel (1969-), journaliste suisse.